Brabant () este un nume ce desemnează:

 Brabant, o regiune și fostă provincie belgiană, înainte de federalizare;
 Brabantul Valon, provincie belgiană din regiunea Valonia;
 Brabantul Flamand, provincie belgiană din regiunea Flandra;
 Brabantul de Nord, provincie în Olanda;
 Ducatul Brabant, o regiune istorică;
 Braibant, sat din comuna Ciney, Valonia, Belgia.
 Denumirea satului Bărăbanț, din județul Alba provine din termenul „Brabant” datorită coloniștilor care au înființat satul în secolul al XIII-lea
 „Brabantul” a dat numele atât unei rase de cai, cât și unui tip de mașină de gătit și unui plug (marcă înregistrată).

Termenul provine din limba valonă, de la braibant, însemnând „pârlog”, cuvânt ce vine din celtică, de la brago-brondo („pământ sterp”), de unde provin termenii din germană Brachbant și din neerlandeză Braakbant.